Андрей Устржицкий:
 Устржицкий, Андрей Викентий () (ум. 1710) — стихотворец и переводчик.
 Устржицкий, Андрей Себастиан () (1739—1783) — математик.